Christophe Michel Roguet (1800-1877), général français
Ernest Roguet (1830-1859), homme politique français
François Roguet (1770-1846), général français
Louis Roguet (1824-1950), sculpteur français
Marc Roguet (1933-), cavalier français

Voir aussi 

 Roguet une partie du quartier Saint-Cyprien